Gabellino – sinonimo non comune di Gabelliere
 Gabellino – frazione di Montieri
 Oratorio della Madonna del Gabellino – sito a Volterra

Pagine correlate

Gabellini